

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Obidza – część miasta Piwniczna-Zdrój
 Obidza –  wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko

Zobacz też 
 Przełęcz Obidza